Чемпиона́т Кита́я по футбо́лу 2021 или Пин Ань Суперлига Китайской футбольной ассоциации 2021 () — 18-й сезон после основания китайской Суперлиги.

Изменения в составе Суперлиги 
Клубы, получившие повышение в классе из первой лиги сезона 2020 года
 Чанчунь Ятай

Клубы, потерявшие право выступать в Суперлиге и отправленные в первую лигу сезона 2021 года

Клубы, прекратившие существования
 Цзянсу Сунин

Изменение названия клубов

Клубы

Тренерские изменения

Иностранные игроки

Регулярный сезон

Группа A (Гуанчжоу стадионы)

Таблица лиги 
ПРОЧИТАЙ СЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕД ПРАВКОЙ: пожалуйста, не забывайте обновлять дату ().ПОСЛЕ ПРАВКИ: Страницы с шаблоном могут быть обновлены не сразу, как обновить страницу описано в статье ВП:КЭШ.

Результаты матчей

Позиция после тура

Результаты по турам

Группа B (Сучжоу стадионы)

Таблица лиги 
ПРОЧИТАЙ СЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕД ПРАВКОЙ: пожалуйста, не забывайте обновлять дату ().ПОСЛЕ ПРАВКИ: Страницы с шаблоном могут быть обновлены не сразу, как обновить страницу описано в статье ВП:КЭШ.

Результаты матчей

Позиция после тура

Результаты по турам

Борьба за чемпионство

Таблица лиги 
ПРОЧИТАЙ СЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕД ПРАВКОЙ: пожалуйста, не забывайте обновлять дату ().ПОСЛЕ ПРАВКИ: Страницы с шаблоном могут быть обновлены не сразу, как обновить страницу описано в статье ВП:КЭШ.

Результаты матчей

Позиция после тура

Результаты по турам

Борьба за выживание

Таблица лиги 
ПРОЧИТАЙ СЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕД ПРАВКОЙ: пожалуйста, не забывайте обновлять дату ().ПОСЛЕ ПРАВКИ: Страницы с шаблоном могут быть обновлены не сразу, как обновить страницу описано в статье ВП:КЭШ.

Результаты матчей

Позиция после тура

Результаты по турам

Общая таблица

Переходные (стыковые) матчи КСЛ — КЛ1 
По окончании сезона 15-я и 16-я команды Китайска Суперлига(КСЛ) играют переходные (стыковые) матчи с 4-й и 3-й командами Китайска Лига 1 соответственно за сохранение места в КСЛ. Впервые в KСЛ во всех 4 стыковых матчах будет использована система видеопомощи арбитрам VAR.

Участники 
 Китайска Суперлига
 15 место команда: Далянь Про
 16 место команда: Циндао ФК
 Китайска Лига 1
 3 место команда: Чжэцзян ФК
 4 место команда: Чэнду Рончэн

 Первые матчи

 Ответные матчи
Чэнду Рончэн выиграл 2–1 по сумме двух матчей и получил повышение.Далянь Про был понижен.
Чжэцзян ФК выиграл 1–0 по сумме двух матчей и получил повышение.Циндао ФК был понижен.

Статистика чемпионата

Бомбардиры

Голевые передачи

Хет-трики

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Суперлиги 
 Current CSL table, and recent results/fixtures Таблица и результаты на Soccerway
 Таблицы, последние результаты на сайте championat.com

2021
Спорт в Китае в 2021 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2021